Rústic, es diu de la persona o cosa relativa a l'agricultura. Vegeu camp (agricultura).
 Treball rústic, el que és fet amb materials pocs treballats.
 Moble rústic, estil de moble a imitació dels estils propis del camp.
 Escriptura rústica, escriptura llatina en majúscules.
 Enquadernació en rústica, feta amb cobertes de paper o cartolina.
 Biografies:
 Fabi Rústic, historiador romà
 Luci Antisti Rústic, senador i cònsol l'any 90
 Luci Juni Arulè Rústic (conegut com a Arulè Rústic o Juni Rústic), tribú de la plebs l'any 66 i pretor el 69.
 Quint Juni Rústic (cònsol 119), cònsol l'any 119.
 Luci Fulvi Rústic Gai Bruci Present, cònsol romà el 153 i el 180.
 Quint Juni Rústic (cònsol 162), filòsof i cònsol romà
 Rústic de Caors (Albi, c. 570 - Caors, 629), eclesiàstic franc, bisbe de Caors venerat com a sant.
 Rústic de Narbona (Septimània, c. 390 - Narbona, 461), bisbe de Narbona de l'any 427 al 461.